Brendan Ryan fait référence à : 
 Brendan Ryan (personnalité politique, Cork) (né en 1946), personnalité politique irlandaise ;
 Brendan Ryan (personnalité politique, Dublin) (né en 1953), personnalité politique irlandaise ;
 Brendan Ryan (baseball) (né en 1982), joueur américain de baseball.

Homonymie de personnes